

Ereignisse 
 330: Konstantin der Große verlegt den Kaisersitz von Rom nach Konstantinopel, das alte Byzantion.
 25. Dezember 336: In Rom wird von den Christen Weihnachten erstmals an diesem Datum gefeiert.

Weblinks